O termo corte islâmica (ou cortes islâmicas) pode se referir a:

 Qualquer corte (ou tribunal) que siga a charia (lei islâmica)
 A União das Cortes Islâmicas, entidade que assumiu o poder durante a década de 2000 na Somália

Desambiguação